Кальтену́з () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Бишвиллер. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав кантона Агно.

Площадь коммуны — 3,72 км², население — 2106 человек (2006) с тенденцией к росту: 2220 человек (2013), плотность населения — 596,8 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 2260 человек, в 2012 году — 2240 человек, а в 2013-м — 2220 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1491 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1073 были экономически активными, 418 — неактивными (показатель активности 72,0 %, в 1999 году — 70,2 %). Из 1073 активных трудоспособных жителей работали 950 человек (513 мужчин и 437 женщин), 123 числились безработными (79 мужчин и 44 женщины). Среди 418 трудоспособных неактивных граждан 109 были учениками либо студентами, 119 — пенсионерами, а ещё 190 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки